Battle Island ist der Name folgender Inseln

in den Vereinigten Staaten:
 Battle Island (Maine)
 Battle Island (Minnesota)
 Battle Island (New York)
 Battle Island (Buffalo County, Wisconsin)
 Battle Island (Vernon County, Wisconsin)

in Irland:
 Battle Island (Irland)